

Papazyan 
  (1954- ), pianiste arménien,
  (1892-1986), athlète turc.

Papazian 
  (floruit 1879), actrice,
  (1841-1907), actrice,
 , ingénieur américain,
 , violoniste,
  (1988- ), pratiquant américain des arts martiaux,
 , acteur américain,
 Vahan Papazian (1876-1973), activiste politique arménien,
 Vahram Papazian (1886–1968), acteur,
 Vrtanes Papazian (1866–1920), écrivain arménien.